Gózd (gromada w powiecie białobrzeskim) (radomski/białobrzeski; od 1964 gromada Stary Gózd)
 Gózd (gromada w powiecie radomskim)
 Gózd (gromada w powiecie ryckim)

także:
 Gózd Zaszosie (gromada) (powiat kielecki)
 Gromada Stary Gózd (powiat białobrzeski; do 1964 gromada Gózd)